Луиза Ричардсон (Louise Mary Richardson; род. 8 июня 1958, Трамор, Ирландия) — ирландский политолог, специалист по международной безопасности и в особенности по терроризму. Доктор философии (1989), профессор, член Эдинбургского королевского общества (2010) и иностранный член Американского философского общества (2017).
Первая женщина — вице-канцлер Оксфордского университета (с 2016), прежде с 2009 г. ректор Сент-Эндрюсского университета, а до того работала в Гарварде. Отмечена Harvard’s Levenson Memorial Teaching Prize.

Биография 
Родилась в простой семье и стала единственной из семи детей, получившей высшее образование. Окончила дублинский Тринити-колледж (бакалавр истории), получила степень магистра политологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и степени магистра и доктора философии — в Гарварде.
С 1981 г. преподавала в Гарвардском университете, с 2001 г. декан его Института перспективных исследований Рэдклиффа (по 2008).
С 2009 г. в Сент-Эндрюсском университете.

Член Американской академии искусств и наук (2016) и  (2016).
Почётный доктор дублинского Тринити-колледжа, Эдинбургского университета, Абердинского и Сент-Эндрюсского университетов, МГИМО.

Автор работ Democracy and Counterterrorism: Lessons from the Past (2007), What Terrorists Want: Understanding the Enemy, Containing the Threat (2006), The Roots of Terrorism (2006), When Allies Differ (1996).

Примечания

Ссылки 
 http://www.ox.ac.uk/about/organisation/university-officers/vice-chancellor
 https://web.archive.org/web/20191022194932/https://www.kellogg.ox.ac.uk/discover/people/louise-richardson/
 «Университет — это не рынок, тут другие принципы» (19.01.2016)

Исследователи терроризма
Политологи
Члены Эдинбургского королевского общества
Члены Академии общественных наук Великобритании
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Ирландской королевской академии
Иностранные члены Американского философского общества
Почётные доктора Абердинского университета
Доктора философии